Timerman puede hacer referencia a:

Héctor Marcos Timerman; periodista, político y diplomático argentino. Hijo de Jacobo.
Jacobo Timerman, periodista argentino que fue secuestrado, torturado y desaparecido durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.